Samuel Taylor peut désigner :
 Samuel Taylor (1772-1834), auteur britannique d'une méthode de sténographie ;
 Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), poète et critique britannique ;
 Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912), compositeur et chef d'orchestre britannique ;
 Samuel S. Taylor (1903-1994), écrivain et scénariste américain ;
 Samuel Woolley Taylor (1907-1997), écrivain et scénariste américain ;
 Samuel Taylor (2001-), joueur britannique de hockey sur gazon.

Pseudonyme 

 Samuel Albert Tanenbaum (1912-2000), dramaturge, scénariste et réalisateur américain ;